Københavnsmesterskabet i fodbold var en turnering arrangeret af Københavns Boldspils-Union (KBU) og blev første gang afviklet i sæsonen 1889/90 med 7 deltagende klubber. Oprindeligt blev turneringen fra 1889 til 1903 arrangeret af DBU under navnet Fodboldturneringen, hvor hold fra alle dele af landet kunne deltage, men ingen hold fra provinsen havde de økonomiske midler til at være med, så kun københavnske hold deltog.

Med stiftelsen af Københavns Boldspils-Union i 1903 overtog KBU selv organiseringen af turneringen, og kun københavnske klubber kunne være med.

Mesterskabet blev de første mange år domineret af Akademisk Boldklub, Københavns Boldklub og B.93. De københavnske klubber var meget stærkere end landets øvrige klubber, så københavnsmesteren kunne utvivlsomt betragtes som landets stærkeste hold i perioden inden DM blev indført. Vinderne af turneringerne fra 1889 til 1912 regnes dog ikke officielt som Danmarksmestre.

Fra sæsonen 1912/13 kvalificerede københavnsmesteren sig til det nyindstiftede slutspil om DM i fodbold, og i sæsonerne 1913/14 – 1916/17 kvalificerede nr. 2 i KM sig også til DM-slutspillet

Resultater

1889/90 

Holdene blev rangeret efter antallet af sejre. I tilfælde af uafgjort, blev der spillet forlænget spilletid, og hvis det ikke gav nogen afgørelse, blev kampen spillet om.

Kampen mellem Haabet og Christianshavns Boldklub blev vundet af Haabet uden kamp – målscoren 0-0 er anvendt i ovenstående slutstilling.

1890/91 

Holdene blev rangeret efter antallet af sejre. I tilfælde af uafgjort, blev der spillet forlænget spilletid, og hvis det ikke gav nogen afgørelse, blev kampen spillet om.

Turneringen blev ikke spillet færdig, fordi både Haabet, Melchioraner Boldklubben og Olympia trak sig fra turneringen i løbet af foråret 1891. Derudover blev følgende kampe vundet af førstnævnte hold uden kamp (medregnet i stillingen med målscoren 0-0):
 Københavns Boldklub – Melchioraner Boldklubben
 Københavns Boldklub – Olympia
 Østerbros Boldklub – Melchioraner Boldklubben
 Frem – Haabet

1891/92 

Tre hold opnåede lige mange sejre, så titlen blev ikke tildelt nogen af holdene.

Holdene blev rangeret efter antallet af sejre. I tilfælde af uafgjort, blev der spillet forlænget spilletid, og hvis det ikke gav nogen afgørelse, blev kampen spillet om.

Melchioraner Boldklubben trak sig fra turneringen i april 1892. Holdets kampe mod hhv. Københavns Boldklub og Østerbros Boldklub er medregnet i stillingen som sejre til de to sidstnævnte klubber med målscoren 0-0.

1892/93 

Holdene blev rangeret efter antallet af sejre. I tilfælde af uafgjort, blev der spillet forlænget spilletid, og hvis det ikke gav nogen afgørelse, blev kampen spillet om.

Østerbros Boldklub nåede kun at spille tre kampe (1 sejr og 2 nederlag), inden de trak sig fra turneringen. Resten af klubbens kampe er medregnet i stillingen som sejre til modstanderne med målscoren 0-0.

1893/94 

Holdene blev rangeret efter antallet af sejre. I tilfælde af uafgjort, blev der spillet forlænget spilletid. Kampen Akademisk Boldklub – Københavns Boldklub i foråret 1894, der endte 3-3 efter forlænget spilletid, er altså den første uafgjorte kamp, der ikke er spillet om.

Kampen Frem – Fri i foråret 1894 blev vundet af førstnævnte uden kamp.

1894/95 

I en turnering med kun tre deltagende hold lykkedes det for første gang at afvikle alle turneringens kampe.

Holdene blev rangeret efter antallet af sejre.

1895/96 

Alle kampene blev spillet i foråret 1896.

Holdene blev rangeret efter antallet af sejre. I tilfælde af uafgjort blev der spillet en ny kamp.

1896/97 

Holdene skulle egentlig have spillet to gang mod hinanden, men på grund af fodboldkampen i Hamborg udgik forårsturneringen 1897. Alle kampene blev derfor spillet i efteråret 1896.

Holdene blev rangeret efter antallet af sejre. Kampen B.93 – Østerbros Boldklub blev udsat men ikke spillet senere.

Østerbros Boldklub er i denne sæson en nystiftet (pr. 1896) klub med samme navn som den klub, der blev opløst i 1893.

1897/98 

Holdene blev rangeret efter antallet af sejre. I tilfælde af uafgjort, blev der spillet forlænget spilletid, og hvis det ikke gav nogen afgørelse, blev kampen spillet om.

Christianshavns Boldklub nåede kun at spille én kamp i turneringen (nederlag 0-14 til Akademisk Boldklub), og klubben blev opløst 29. november 1897. Holdets resterende kampe er medregnet i stillingen som sejre til modstanderne med cifrene 0-0.

1898/99 

Holdene blev rangeret efter antallet af sejre. I tilfælde af uafgjort, blev der spillet forlænget spilletid.

Kampen Frem – Dana i foråret 1899 blev vundet af Frem uden kamp.

1899/1900 

Akademisk Boldklub og B.93 endte med lige mange sejre, og titlen blev ikke tildelt nogen af holdene.

I tilfælde af uafgjort, blev der spillet forlænget spilletid. Kampen B.93 – Østerbros Boldklub i foråret 1900 blev vundet af B.93 uden kamp.

1900/01 

I tilfælde af uafgjort, blev der spillet forlænget spilletid.

1901/02 

I tilfælde af uafgjort, blev der spillet forlænget spilletid.

1902/03 

Kampen B.93 – Østerbros Boldklub i foråret 1903 udgik af programmet.

1903/04

1904/05

1905/06

1906/07 

Ingen vinder udnævnt, da B.93 og KB stod lige.

1907/08

1908/09 

Kampen Københavns Boldklub – Olympia i foråret 1909 blev vundet af KB uden kamp.

1909/10 

Olympia nåede kun at spille én kamp, inden klubben trak sig fra turneringen og opløstes den 30. september 1909. Olympias resterende kampe blev vundet uden kamp af modstanderne med cifrene 0-0.

1910/11

1926/27

Kilder 
 DBU København
 RSSSF
 Statistik over de københavnske Fodboldturneringer fra 1889/90 til 1909/10 (Københavns Boldspil-Union, 1910).

Fodboldligaer
Fodboldturneringer i Danmark